Quixaba peut désigner :

Quixaba, une municipalité de l'État de la Paraïba
 Quixaba, une municipalité de l'État du Pernambouc

Homonymie de toponyme